Пьяновка — название населенных пунктов в России:

 Пьяновка — до 1966 г. название деревни Красные Ключи в Матвеевском районе Оренбургской области.
 Пьяновка — до 1966 г. название села Янтарное в Сорочинском районе Оренбургской области.